Alaux ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Alaux (1786–1864), französischer Maler
 Jean Alaux (Altphilologe) (* 1954), französischer Gräzist